A Béku és barátai (eredeti cím: Kikker & Vriendjes vagy Frog and friends) 2008-tól futó holland televíziós flash animációs sorozat, amelyet a Telescreen készített. A forgatókönyvet Max Velthuijs írta. Hollandiában a KRO, Magyarországon pedig az M2 tűzte műsorára.

Ismertető 
Az animációs tévéfilmsorozat Max Velthuijs 12 részes mesekönyvsorozata alapján készült, amely gyermekeknek szól.

Szereplők

Epizódok

Források

További információk 
  
 Béku és barátai a TV.Hír24.hu-n 
 Béku és barátai a m4e.de-n 

Holland televíziós sorozatok
Családi televíziós sorozatok